Украина в конкурсе песни «Детское Евровидение» принимала участие шестнадцать раз.

В 2009 году конкурс проходил в Киеве, во Дворце спорта, где проходил взрослый конкурс песни «Евровидение-2005». Ведущими были Ани Лорак и Тимур Мирошниченко, а в 2013 году конкурс проходил в Дворце Украина. Ведущими были Злата Огневич и Тимур Мирошниченко.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голоса за Украину (2006—2013)

Национальные отборы

2006 год

2007 год 
 01 Владислав Каращук «Моя гітара» 10 место
 02 Группа «Fresh time» «Моя планета» 3 место
 03 Кристина Барабуля «Пісня для всіх» 12 место
 04 Владислав Белик «Подружка» 9 место
 05 Ярина Шуст «Україна у нас одна» 11 место
 06 Назарий Щегельский «Камяниця» 5 место
 07 Илона Галицкая «Урок гламуру» 1 место
 08 Валерия Дмитренко «Це кохання» 6 место
 09 Мариетта «Футбол» 4 место
 10 Виктория Петрик «Загадковий світ» 7 место
 11 Дмитрий Бородин «Made in Ukraine» 8 место
 12 Алина Гросу «Арена» 2 место

2008 год 

По результатам проведения четвертьфинала (15-16 августа) и полуфинала (17 августа) отобрано 12 финалистов:

 01. Группа «КаприZ» — «Весела подорож» (Веселое путешествие) (Николаев)
 02. Штифель Рената — «Пісня врятуе світ» (Песня спасет мир) (Ужгород)
 03. Данилов Иван — «З драйвом по життю» (С драйвом по жизни) (Черновецкая обл.)
 04. Иванова Мариетта — «Крок» (Шаг) (Черкассы)
 05. Бойко Юлия — «Зірка балету» (Звезда балета) (Ровненская обл.)
 06. Алексанян Андраник — «Легенда про Жанну Д’арк» (Хмельницкий)
 07. Малаева Елизавета — «Мы з тобою» (Мы с тобою) (Одесса)
 08. Злата — «Карнавал дитинства» (Карнавал детства) (Киев)
 09. «Ukraine Boys» («UB») — «Ukraine Boys» (Донецк, Киев)
 10. Стасюк Мария — «Лялька» (Кукла) (Киев)
 11. Кравченко Юрий — «Карпаты» (Белая Церковь)
 12. Петрик Виктория — «Матрос» (Одесская обл.)

2009 год 
14 мая 2009 года в Киеве состоялся полуфинал украинского национального отбора на детский конкурс песни Евровидение 2009. В финал вышли 15 исполнителей.

 Дима Бородин (Донецк)
 Андраник Алексанян (Хмельницкий)
 Влад Каращук (Киев)
 Екатерина Курицына (Киев)
 Даниела Якобчук (Закарпатская область)
 Лиза Малаева (Одесса)
 Группа «Каприз» (Николаев)
 Ли Нгуен (Киев)
 Александр Черненко (Одесса)
 Марина Лозинская (Киев)
 Валентина Данилюк (Черновицкая область)
 Екатерина Панченко (Николаев)
 Анна Кудряшова (Белая Церковь)
 Валерия и Анастасия Грошко (Киев)
 Карина Мазурик (Тернопольская область)

14 июня состоялся финал отбора. По итогам телефонного и sms-голосовая был выбран представитель Украины на Детском Евровидении 2009. Им стал 11-летний Андранинк Алексанян с песней «Три тополі, три сурми» («Три тополя, три трубы»).

2010 год 
 01. Алисия Калашникова (14, Одесса) — «Сонце» («Солнце»)
 02. Роман Бендарский (15, Киев) — «Єдина країна» («Единая страна»)
 03. Татьяна Марковская (10, Киев) — «Ти співай!» («Ты пой!»).
 04. Ли (14, Киев) — «Сопілка» («Свирель»)
 05. Юлия Гурская (15, Винница) — «Мій літак» («Мой самолет»).
 06. Анна Приймак (13, Днепрорудное) — «Дубравка».
 07. Валентина Данилюк (12, село Шипинцы (Черновицкая область) — «Три бажання» («Три желания»).
 08. Дуэт «Дядя Слава + Инна Риче» (Николаев) — «So happy».
 09. Даниэла Якобчук (11, Ужгород) — «Сонячна пісня» («Солнечная песня»)
 10. Юрий Кравченко (13, Белая Церковь) — «Велик»
 11. Никита Ищенко (13, Киев) — «НЛО».
 12. Виктория Литвинчук (12, Городок) — «Зозуля» (Кукушка)
 13. Дмитрий Бородин (13, Донецк) — «Кібер мачо» («Кибер мачо»).
 14. Кристина Ткачук (11, Коломыя) — «Шкільний автобус» («Школьный автобус»).

2011 год

2012 год 

Заявку на участие в национальном отборе подали 56 юных исполнителей. К финалу был допущен 21 конкурсант. Также в Артек для участия в национальном отборе были приглашены двое специальных гостей — Ирина Цуканова и Иван Маснюк.

Финал национального отбора состоялся 8 июля 2012 года в Артеке. Победительницей стала Анастасия Петрик с песней «Небо».

Финал национального отбора

2013 год 

Национальный отбор состоялся 2 августа 2013 в Артеке.

Финал национального отбора 2013

2014 год 

Национальный отбор состоялся 9 августа 2014.

Финал национального отбора 2014 
 Дисквалифицированы Вокальный ансамбль «Забава» и Полина Рыжак.

2015 год
Национальный отбор состоялся 22 августа 2015.

Финал национального отбора 2015 
 Дисквалифицирована Алина Валуйская

2016 год 

13 августа в студии телеканала «UA: Перший» прошёл полуфинал национального отбора. За право выйти в финал соревновались 36 участников со всех областей Украины. Из них в финал попали лишь 12 исполнителей. Национальный отбор состоялся 10 сентября 2016. По сумме голосов жюри и телезрителей максимальное количество баллов набрала София Роль.

Финал национального отбора 2016

2017 год 
25 августа 2017 года по итогам проведения финального отбора, представителем от Украины избрана Анастасия Багинская.

2018 год

2019 год

2020 год

Хозяин

Примечания

Ссылки 
 Страница отбора на сайте НТКУ
 Профиль Украины на сайте Детского Евровидения